Малаков — русская фамилия; женская форма Малакова.

Известные носители 
 Малаков, Георгий Васильевич (1928—1979) — советский художник-график. Заслуженный художник УССР.
 Малаков, Дмитрий Васильевич (1937—2019) — советский и украинский историк, киевовед, бывший заместитель директора Музея истории Киева (1997—2007), старший научный сотрудник музея.
 Малаков, Илья Сергеевич (1990) — российский актёр.

См. также